André Spoor (musicus) (1867-1929), violist, concertmeester, dirigent en grootvader van onderstaande
André Spoor (journalist) (1931-2012), journalist